LASS kan syfta på:

 LASS – svenska statens ersättning för den personliga assistans, se Lagen om assistansersättning
 LASS – en simförening i Linköping som grundades 1824, se Linköpings Allmänna Simsällskap
 LASS – en schackklubb i Linköping, se Linköpings Allmänna Schacksällskap
 Lass – ett smeknamn för Lassana Diarra